m.e.r., milieueffectrapportage
MER, een milieueffectrapport
Management Economie en Recht, een HBO-opleiding, zie: Bachelor of Business Administration;
Mer (taal), een Mairasitaal, gesproken in Indonesië
Mer (dialect), een dialect van het Bench, gesproken in Ethiopië;
Mer (Loir-et-Cher), Een plaats in Loir-et-Cher, Frankrijk; 
Mars Exploration Rover een robotwagen van de Nasa om de planeet Mars te onderzoeken.
Mer (besturingssysteem), een Linux gebaseerd besturingssysteem
Mer (Main Equipment Room), De MER bevat meestal de computerkracht (servers) en is gekoppeld aan een of meer SER's